Топ-модель по-американски, 14 сезон — четырнадцатый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале CW с 10 марта по 19 мая 2010 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством Wilhelmina Models
 Разворот в журнале Seventeen
 Контракт на 100000$ с косметической компанией CoverGirl
Судьями в четырнадцатом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, влиятельная личность в мире моды Андре Лион Телли, фотограф Найджел Баркер, тренер всех известных моделей Джей Александр или Мисс Джей. В этом сезоне девушки путешествовали в Окленд, Новая Зеландия. Победительницей стала 24-летняя Криста Уайт из Пайн-Блаффа (Арканзас).

Участницы
(возраст указан на время конкурса)

Резюме

 Участница исключена
 Участница выиграла шоу
 Участница попала на шоу через отдельный просмотр
 Участница выиграла в конкурсе
 Участница выиграла в двух конкурсах
 Участница изъявила желание покинуть проект, но из-за худшей фотографии была бы исключена в любом случае.

Двойка худших

 Участник был исключен после его первого нахождения в двойке худших
 Участник был исключен после его второго нахождения в двойке худших
 Участник был исключен после его третьего нахождения в двойке худших
 Участник был исключен на финальном судействе и стал финалистом

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки 
 
 

14 сезон
Телесезоны США 2010 года